Таманте има више значења:

 Таманте (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Таманте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику